Литл-Америка () — многозначное понятие.

 Литл-Америка (Антарктида) — научно-исследовательская станция в Антарктике.
 Литл-Америка (Вайоминг)
 Литл-Америка (Иллинойс)